Frankenstein Reborn est un film américain réalisé par David DeCoteau en 1998.
 Frankenstein Reborn est un film américain réalisé par Leigh Scott en 2005.